Чихолар има више значења:

 Чихолар, Колонија ел План (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чихолар (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чихолар (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чихолар, Ескуела (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чихолар (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику